Tarassiwka (; ) ist ein Dorf im Norden der ukrainischen Oblast Poltawa mit etwa 1000 Einwohnern (1. Januar 2018).

Das erstmals 1717 schriftlich erwähnte Dorf besaß 2001 noch 1321 Einwohner.
Tarassiwka ist das administrative Zentrum der gleichnamigen, 103,49 km² großen Landratsgemeinde im Zentrum des Rajon Sinkiw, zu der noch die Dörfer
Bobriwnyk (, ) mit etwa 900 Einwohnern, Pirky (, ) mit etwa 500 Einwohnern und Slynkiwschtschyna (, ) mit etwa 5 Einwohnern gehören.

Die Ortschaft liegt auf  Höhe und grenzt im Süden an das Rajonzentrum Sinkiw. Das Oblastzentrum Poltawa befindet sich 83 km südlich vom Dorf.

Weblinks 
 Ortsgeschichte Tarassiwka in der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)
 Webseite des Gemeinderates auf rada.info (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Poltawa
Ersterwähnung 1717
Rajon Sinkiw